Bamni steht für:

 alternativer Name des Vulkans Porak
 Fluss in Bangladesch, siehe Bamni (Fluss)